Il singolare del Paris Open 1974 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brian Gottfried ha battuto in finale Eddie Dibbs 6–3, 5–7, 8–6, 6–0.

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Paris Open 1974